OR, Or u or puede referirse a:
 "or", conjunción disyuntiva "o" en idioma inglés, de donde se derivan:
 OR, función de disyunción lógica en el álgebra de Boole;
 OR, puerta lógica que evalúa electrónicamente la función lógica anterior;
 Río Or, que pasa por Rusia y Kazajistán;
 Or, Oregón, estado de los Estados Unidos por su abreviatura postal;
 OR, idioma oriya, por su código ISO 639 alfa-2;
 OR, aerolínea Arkefly, por su código IATA de aerolíneas.

Siglas